Het WTA-tennistoernooi van Stockholm (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2007 vond plaats van 30 juli tot en met 5 augustus 2007 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelhoudster Zheng Jie was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Anabel Medina Garrigues kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Russin Vera Doesjevina in twee sets. Het was Radwańska's eerste WTA-titel.

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Eva Birnerová en Jarmila Gajdošová had de laatste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Birnerová speelde samen met Caroline Wozniacki – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Chan Chin-wei en Tetiana Luzhanska in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast zeven dubbelspeltitels met andere partners; Ruano Pascual 37.

De Belgische Debbrich Feys speelde samen met de Zweedse Aleksandra Srndovic – zij wisten hun openingspartij niet te winnen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stockholm 2007
Stockholm